In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Münster aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien und Wählergruppen 
Folgende Parteien sind in Münster schon zu einer Kommunalwahl angetreten:

Stadtratswahlen 

Sitzverteilung ab 1979

Fußnoten
1 1956: zusätzlich: FVP: 2,0 %
2 2004: zusätzlich: UWG-MS: 2,3 %
3 2014: zusätzlich: Piraten: 2,1 %
4 2020: zusätzlich: PARTEI: 2,1 %, ein Sitz; MBI: 1,2 %, ein Sitz

Wahlen zu den Bezirksvertretungen

Stadtbezirk Münster-Mitte 

Sitzverteilung

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: UWG-MS: 2,5 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 2,3 %, AfD: 2,2 %

Stadtbezirk Münster-Nord 

Zum Stadtbezirk Münster-Nord gehören die Stadtteile Coerde, Kinderhaus und Sprakel.

Fußnote

1 2014: zusätzlich: AfD: 3,5 %

Stadtbezirk Münster-Ost 

Zum Stadtbezirk Münster-Ost gehören die Stadtteile Dyckburg, Gelmer, Handorf und St. Mauritz.

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Piraten: 2,8 %, ÖDP: 2,1 %

Stadtbezirk Münster-Süd-Ost 

Zum Stadtbezirk Münster-Süd-Ost gehören die Stadtteile Angelmodde, Gremmendorf und Wolbeck.

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Piraten: 3,2 %

Stadtbezirk Münster-Hiltrup 

Zum Stadtbezirk Münster-Hiltrup gehören auch die Stadtteile Amelsbüren und Berg Fidel.

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: UWG-MS: 3,0 %
2 2014: zusätzlich: AfD: 3,5 %

Stadtbezirk Münster-West 

Zum Stadtbezirk Münster-West gehören die Stadtteile Albachten, Gievenbeck, Mecklenbeck, Nienberge, Roxel und Sentruper Höhe.

Fußnote

1 2014: zusätzlich: Piraten: 2,6 %

Gesamtergebnisse 

Prozentuale Sitzverteilung

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 
 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 6,8 MB) Düsseldorf, Oktober 1999
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,9 MB) Düsseldorf, Januar 2005
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 1,9 MB) Düsseldorf, November 2009
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,0 MB) Düsseldorf, Oktober 2014
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014

Weblinks 
 Kommunalwahlergebnisse 2009 (PDF; 9,3 MB)

Einzelnachweise 

Munster
Kommunalwahlen